Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jimmy Connors era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–0, 6–0, 6–4 Geoff Masters.

Teste di serie

  Jimmy Connors (campione)
  Raúl Ramírez (primo turno)
  Arthur Ashe (secondo turno)
  John Alexander (primo turno)

 Tony Roche (primo turno) 
 Tom Gorman (secondo turno) 
 John Newcombe (semifinali) 
 Ken Rosewall (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1978